Wykrzyknienie (exclamatio) – figura retoryczna w retoryce
 Exclamatio – figura retoryczna w muzyce